Hieronder volgt een lijst van btw-tarieven naar land.

EU-landen 
Veel landen kennen naast het hoge en lage tarief ook nog het zogenaamde nultarief. Dat is in deze tabel niet opgenomen.

EU-gebieden met afwijkende tarieven 
Griekenland, Portugal en Oostenrijk hebben toestemming gekregen om in bepaalde gebieden een lager btw-tarief te hanteren.

EU-grondgebied buiten het btw-gebied van de EU

Buiten de EU

Externe links 
 Europese btw-tarieven informatie Europese Commissie
 Europese btw-tarieven vanaf 1/1/2017 (tabel, pdf)
 Btw: tarieven en vrijstellingen Belastingdienst Nederland

Omzetbelastingtarief
Belasting